Tyrophagus är ett släkte av spindeldjur. Tyrophagus ingår i familjen Acaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Or
Tyrophagus